Niemcy:
 Tegernsee – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach
 Tegernsee – jezioro